La rue Scribe est un nom de rue qui peut faire référence notamment à :
 la rue Scribe à Paris
 la rue Scribe à Nantes

Scribe Rue